Antoni Pérez i Moya (València, 1884 - Barcelona 1964), músic, compositor i director coral.
 Antoni Pérez i Simó (Barcelona 1920 - 2005) músic català i fill d'Antoni Pérez i Moya.
 Antoni Pérez i Gil advocat de Dénia (Marina Alta).
 Josep Antoni Pérez de Mendiola Roig Mendi (Palma, 1953), articulista, crític de cinema i teatre, autor de llibres.
 Antonio Pérez Maxo bisbe d'Urgell, de Lleida i arquebisbe de Tarragona.